Lycopodiella — род споровых растений семейства .

Виды 
По информации базы данных The Plant List (на июль 2016) род включает 30 видов:

Примечания 

Плауновые